Rhizoplaca — рід грибів родини Lecanoraceae. Назва вперше опублікована 1905 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Rhizoplaca відносять 28 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Zopf, W. 1905. Zur Kenntnis der Flechtenstoffe. 14. Mitteilung. Liebigs Annalen der Chemie. 340:276-309 - P.291

Роди грибів
Леканорові